Östlig djungelkråka (Corvus levaillantii) är en asiatisk fågel i familjen kråkfåglar med omdiskuterad artstatus.

Utseende och läte 
Östlig djungelkråka är en stor (47 cm), helsvart kråka med kraftig näbb. Den är mycket lik stornäbbad kråka som den ofta behandlas som en del av. Den skiljer sig dock något genom mindre storlek, slankare näbb och mer tvärt avskuren stjärt. Indisk djungelkråka, även den ofta ansedd som underart till svartnäbbad kråka, är näranog identisk, men något mindre och med mindre bågformad näbb. Jämfört med svartkråka av underarten orientalis är näbben kraftigare, stjärten mer rundad och hjässan toppigare. Vanligaste lätet är ett torrt och nasalt "quank-quank-quank", mörkare och strävare än huskråkan men ljusare än korp och stornäbbad kråka.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer från norra Indien till norra Malackahalvön. Ofta behandlas den som en underart till stornäbbad kråka (C. macrorhynchos).

Status och hot 
IUCN erkänner den inte längre som god art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar François Levaillant (1753-1824), fransk ornitolog, upptäcktsresande och samlare.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Kråkfåglar
Fåglar i orientaliska regionen